Сезон 2019/20 е 116-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 89-рият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. Отборът ще се състезава за рекордната 34-та титла в Испания, 14 титла в Шампионската лига, който сезон е 23-ри пореден в този му формат. Реал Мадрид също така ще започне надпреварата и за Купата на Испания от 1/16 финалите, когато стартират участието си и всички останали отбори от Примера дивисион.

Преглед на сезона

Класиране

Настоящ състав

Нови 

Общо разходи: € 303 милиона

Напуснали 

Общо приходи: € 145.1 милиона
Загуби:  € 160.4 милиона

Примера дивисион 
Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 17 август 2019 г. до 5 януари 2020 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от 19 януари 2020 г. до 7 август 2020 г.

Шампионска лига

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от 18 септември 2019 г. до 11 декември 2019 г.

 Последна промяна: 11 декември 2019

Осминафинал 
 Жребият ще се тегли през декември 2019 година. Първият мач ще е през февруари 2020, а реваншът през март 2020

Купа на Испания 
Реал Мадрид започва надпреварата за Купата на Краля през сезон 2019/20 от 1/16 финалите.

1/16 финал

1/8 финал

1/4 финал

Суперкупа на Испания 
Нов формат на турнира от 2020 година, в които се състезават 4 отбора.

Приятелски срещи

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори 

Последна промяна: 7 август 2020
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Хеттрик 

 Гарет Бейл има 4 хеттрик с екипа Реал Мадрид
 Родриго Гоеш има 1 хеттрик с екипа Реал Мадрид
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство
 Последна промяна: 7 август 2020

Асистенции 

Последна промяна: 7 август 2020
 1Други турнири включват Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба
 Официален фен сайт за България

Бележки 
 1Всички срещи са в българско часово време
 2Поради ремонт на стадион Сантяго Бернабеу всички срещи от 14 юни 2020 г. се играят в клубната база на стадион Алфредо Ди Стефано

Футболни отбори през сезон 2019/20
Реал Мадрид сезони